Pierre Foretay, né le  à Montricher et mort le , est un professeur et architecte suisse.

Biographie 
Après un apprentissage en tant que dessinateurs-architecte chez le célèbre architecte Alphonse Laverrière, il s'inscrit à l'école d'architecture de Lausanne et il est diplômé en 1949. 

Il collabore d'abord avec Addord et Julliard à Genève, entre 1949 et 1950, et puis avec Roger Adatte à Lausanne entre 1950 et 1954, année pendant laquelle il ouvre son propre bureau.

En 1955, il est nommé professeur extraordinaire d'architecture à l'EPUL et il reçoit la nomination de professeur ordinaire en 1965. Jusqu'à 1987, il enseignera l'architecture et la construction en 1ère année, et puis le projet d'architecture. 

Au cours de sa carrière, il sera chargé de plusieurs études et analyses d'urbanisme (commune de Payerne, du Mont-sur-Lausanne). La Communauté de travail pour la mise en valeur des terrains de Dorigny, formée en 1965, le chargera aussi de l'étude du plan directeur de l'EPUL sur les terrains plats à l’Ouest, mais, après le passage de l'école dans les mains fédérales, l'étude sera remise au concours. Par la suite, il est mandaté pour l'étude de l'avant projet du bâtiment du nouveau département d'architecture, qui ne donnera pas de suite.

Entretemps, il collabore avec Marx Lévy à la réalisation d'un Centre de détention pour adolescents inspiré au langage plastique de Le Corbusier, à Valmont (Lausanne). Les deux architectes se retrouveront ensemble aussi en 1990, dans l'élaboration du projet alternatif pour la plateforme du Flon.

Admis à la section vaudoise de la SIA en 1952.

Réalisations les plus significatives 
 1952-1954 : Immeubles Le Pré de la Croix et Le Pré Fleuri, à Lausanne (collaboration avec Roger Adatte)
 1960-1961 : Maison familiale à Savièse sur Sion 
 1972 : Centre de détention pour adolescents à Valmont (avec Marx Lévy)
 1973 : Villa Foretay, à Vufflens-le-Château

Notes et références

Sources

Publications 
 Pierre Foretay, Enseigner le projet d'architecture : la fonction prise entre le nécessaire et l'imaginaire : 1960-1985 ; L'architecture du paysage : leçon terminale, Lausanne : École polytechnique fédérale Département d'architecture Commission d'information, 1987 ;
 Pierre Foretay, "Reconnaître l'architecture", In : Werk, Bauen + Wohnen, 1982, Vol.70.
 Pierre Foretay, "Discours de M. le professeur Pierre Foretay, architecte, prononcé le , à l'occasion de son installation comme professeur ordinaire à l'École polytechnique de l'Université de Lausanne", In : Habitation, 1966, Vol.38.
 Pierre Foretay,  "Le caractère de l'enseignement à l’École d'architecture de l'Université de Lausanne", In: Werk (Winterthur), 8(1961), p. 276-280.

Littérature 
 Bruno Marchand, Architecture et patrimoine : Jean-Pierre Dresco, architecte cantonal vaudois de 1972 a? 1998, Lausanne : PPUR, 2015 ;
 Bruno Marchand (dir.), Architecture du canton de Vaud 1920-1975, Lausanne : PPUR, 2012 ;
 Marx Levy, Une place pour Lausanne. Entretiens avec Marx Lévy par Jean-Claude Péclet. Suivi de Flon 90 / avant-projet par Pierre Foretay et Marx Lévy ; avec la collab. d'Anton Berchten, Lausanne : 24 Heures, 1990 ;
 "Maison familiale à Savièse sur Sion : 1960-1961, Architecte : Prof. Pierre Foretay SIA, Pully", In : (Das) Werk, 1963, Vol.50 ;

Liens externes 
 
 Foretay, Pierre sur Base de données des élites suisses au XXe s., Université de Lausanne.

Architecte suisse du XXe siècle
Naissance en avril 1922
Naissance dans le canton de Vaud
Décès en août 2017
Décès à 95 ans